Human Poverty Index indicador elaborat per les Nacions Unides per a valorar el nivell de vida, vegeu indicador de pobresa
 Human Probiotic Infusion o bacterioteràpia fecal, tractament mèdic basat en la transfusió fecal de flora intestinal
 Hipertensió pulmonar idiopàtica, hipertensió arterial pulmonar per causa desconeguda vegeu hipertensió pulmonar#Causes i classificació